Charles Pierre Fradin (1769-1846), homme politique français ;
 François Fradin (v. 1470-1537),  imprimeur-libraire français ;
 Jean-Claude Fradin (1932-2005), un acteur français ;
 Karim Fradin (1972-), un ancien footballeur franco-marocain.